Хирд (изредка встречается написание Гирд) — боевая дружина в Скандинавии эпохи викингов, имевшая возможность сражаться группами от всего состава до пар воинов. Хирд подчинялся конунгу, ярлу или херсиру. Как правило, дружинники-хирдманны полностью повиновались вождю, представляя собой подобие семьи.

Термин происходит от древнескандинавского слова hirð, которое в зависимости от ситуации может иметь значения «подворье», «семья», «свита», «суд». Также специализированный термин hirð () на датских рунических камнях известен с X в.

В жанре литературы фэнтези (например, в «Алмазный меч, деревянный меч» Ника Перумова) слово приобрело новое значение — хирдом называется монолитный боевой порядок гномов.

Название «Хирд» носила военизированная организация норвежской национал-социалистической партии «Национальное единение» Видкуна Квислинга, которая являлась силовой опорой коллаборационистского правительства в ходе немецкой оккупации 1940—1945 годов.

Примечания

Источники 
 Реальная энциклопедия классической древности: Hird
 Helle, Knut: Konge og gode menn i norsk riksstyring ca. 1150—1319, Bergen 1972.
 Helle, Knut: Norge blir en stat : 1130—1319 , Bergen 1974.
 Глеб Лебедев, «Эпоха викингов в Северной Европе», ISBN 5-8071-0179-0.

Общество викингов
Военная история Средневековья